Girolles (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Girolles (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym